Psi Aquarii pode se referir a:
Psi1 Aquarii
Psi2 Aquarii
Psi3 Aquarii